Леони́д Замя́тин:
 Замятин, Леонид Алексеевич (род. 1948) — российский писатель, автор детективной прозы.
 Замятин, Леонид Митрофанович (1922—2019) — советский государственный деятель и дипломат.